Setge de Barcelona (801), operacions militars de l'exèrcit carolingi que conduïren a la conquesta de Barshiluna als musulmans
 Setge de Barcelona (827), conflicte durant la Revolta d'Aissó, entre els comtes autòctons i els francs a la Marca Hispànica
 Setge de Barcelona (1462), combat de la Guerra Civil Catalana
 Setge de Barcelona (1465)
 Setge de Barcelona (1472)
 Setge de Barcelona (1652), episodi de la Guerra dels Segadors
 Setge de Barcelona (1697), acció militar de la Guerra dels Nou Anys
 Setge de Barcelona (1705), episodi de la Guerra de Successió Espanyola
 Setge de Barcelona (1706), batalla de la Guerra de Successió Espanyola
 Setge de Barcelona (1713-1714), operació militar de la Guerra de Successió Espanyola
 Setge de Barcelona (1808), operació militar de la Guerra del Francès